Герман Гоппе:
 Гоппе, Герман Борисович (1925—1999) — советский поэт и педагог, участник Великой Отечественной войны.
 Гоппе, Герман Дмитриевич (1836—1885) — русский издатель и книгопечатник.